Wronki ist ein polnischer Ortsname:
 Wronki, Stadt sowie Stadt- und Landgemeinde im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen, von 1943 bis 1945 Warthestadt, früher Wronke, Kreis Samter, Posen
 Wronki (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wronken, 1938 bis 1945 Fronicken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Wronki Wielkie
 Wronka